Белозерье и Белозёрье — названия населённых пунктов в России:
 
 Белозерье — деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Белозёрье — село в Ромодановском районе Мордовии.
 Белозерье — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Белозерье — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Белозерье — село в Карсунском районе Ульяновской области.

См. также 
 Белозорье